Autobusowa komunikacja miejska w Bydgoszczy składa się z 47 linii zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Ponadto istnieje kilka prywatnych linii autobusowych.

Linie komunalne

Linie dzienne zwykłe

Linie dzienne międzygminne

Linie turystyczne (sezonowe weekendowe)

Linie nocne

Linie zlikwidowane 
 linia 37N Port Lotniczy – Jana Pawła II – Kujawska – Bernardyńska – Rondo Jagiellonów – Zbożowy Rynek
 linia 54bis Dworzec PKP – Jachcice
 linia 54D Dworzec PKP – Piaski
 linia 56bis Belma – Osiedle Leśne Al. 22 Lipca
 linia 57 Rondo Jagiellonów – Witebska
 linia 59bis Wyścigowa – Przemysłowa
 linia 59 Witebska – Błonie (likwidacja od 02.01.2013)
 linia 60bis Dworzec PKP – Osowa Góra
 linia 61 Dworzec PKP – Wąbrzeska /// Dawniej Dworzec PKP – Wzgórze Wolności
 linia 62 Błonie – Rycerska (linia zlikwidowana 24.11.2012r.)
 linia 63 Mokra – Wzgórze Wolności (Rondo Jagiellonów – Eurogaz /// Eurogaz – Wzgórze Wolności)
 linia 66 Plac Kościeleckich – Wyżyny do 16.12.2013 z powodu przedłużenia linii do Woj.Polskiego / Szar.Szeregów
 linia 66 Plac Kościeleckich – Woj.Polskiego / Szar.Szeregów do 31.07.2014
 linia 66 Rondo Jagiellonów – Rondo Jagiellonów (linia zlikwidowana 6.12.2020 r.)
 linia 70 Wyścigowa – Nad Wisła / Wyścigowa – Mariampol (linia zlikwidowana 15.01.2016 r.)
 linia 72 Wyścigowa – Osiedle Tatrzańskie (od 2.01.2013)
 linia 75 Osiedle Leśne – Myślęcinek – Osielsko
 linia 78 Plac Kościeleckich – Wąbrzeska (linia zlikwidowana 24.11.2012r.)
 linia 78 Wyścigowa – Osiedle Nad Wisłą (przez Centrum Onkologii) (linia zlikwidowana 2007.)
 linia 82 Plac Kościeleckich – Centrum Onkologii (linia zlikwidowana 31.03.2007)
 linia 82 Auchan – Jasiniecka (linia zlikwidowana 04.04.2015)
 linia 83 Leśny Park Kultury i Wypoczynku – Myślęcinek
 linia 83 Rycerska – Tatrzańskie (linia zlikwidowana 01.03.2014r.)
 linia 84 Dworzec Autobusowy – Gdańska/Jeździecka (linia zlikwidowana 2.04.2013r.)
 linia 84 Mariampol – Rycerska (linia zlikwidowana 15.01.2016r.)
 linia 84 Rycerska – Mariampol (linia zlikwidowana 01.03.2014r.)
 linia 93 Dworzec PKP – Kapuściska (wcześniejszy numer 103; pospieszna poprzedniczka linii 79)
 linia 93 Rycerska – Tatrzańskie (linia zlikwidowana 01.03.2014r.)
 linia 94 Rycerska – Mariampol (linia zlikwidowana 01.03.2014r.)
 linia 98 Plac Kościeleckich – Janowo (wcześniejsze oznaczenia „Janowo”, „201”) (linia zlikwidowana 01.09.2000r.)
 linia 99 (Linia Międzygminna) Plac Kościeleckich – Chmielniki (linia zlikwidowana 01.09.2000r.; wcześniejsze „Chmielniki”, „202”)
 linia 201 Belma – Hanki Sawickiej (dzisiejsza ul. Mazowiecka)
 linia 350 Carrefour/CH Glinki -Kapuściska (linia zlikwidowana 2017 r.)
 linia 351 Leśne – Carrefour Galeria Pomorska (linia zlikwidowana 1.01.2016r.)
 linia 352 Carrefour/CH Glinki – Carrefour/CH Glinki (linia okrężna) (linia zlikwidowana 2017 r.)

Zobacz też 
 autobusy w Bydgoszczy
 Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy
 tramwaje w Bydgoszczy
 transport w Bydgoszczy

Przypisy

Bibliografia 
 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Transport w Bydgoszczy